Redwater peut désigner :
 Redwater, une commune de l'Alberta, au Canada.
 Redwater, un affluent du Missouri.
 Redwater, une ville du comté de Bowie, au Texas, aux États-Unis.
 Redwater (entreprise) une société pétro-gazière canadienne qui a fait faillite en 2015, puis a fait parler d'elle début 2019 car une jurisprudence a demandé qu'après la faillite, la vente des puits de pétrole encore fonctionnel de l'entreprise serve à dépolluer les sites avant de rembourser les créancier (jugement du  de la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal canadien ; "La faillite n'est pas un permis de faire abstraction des règles", ont conclu cinq juges contre deux. 
 Redwater, série télévisée irlandaise diffusée en 2017.

Notes et références